Офіційний дводисковий саундтрек до фільму «Злочинні зв'язки» видали 7 жовтня 1997 р. лейблами Death Row Records та Priority Records. Містить 4 пісні з участю репера Тупака Шакура, який зіграв у стрічці.

RIAA сертифікувала реліз двічі платиновим. Разом з 2 іншими саундтреками (фільмів «Через край» та «Замкнуте коло») увійшов до 4-дискового бокс-сету The Death Row Archives [The Soundtracks]. Виконавчий продюсер: Шуґ Найт.

Список пісень 
Диск 1

Диск 2

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1997
Саундтреки
Хіп-хоп альбоми